Denumirea de Malomir se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Malomir, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Malomir, un sat în comuna Vărbița, regiunea Șumen.